Pleitbezorger (België) - juridisch ambt, magistraat
 Procureur (Nederland) - jurist